Леон Гроховский:

 Гроховский, Леон (епископ) (1886—1969) — польский католический священнослужитель.
 Гроховский, Леон Павлович (1931—2001) — российский медик и поэт.